Palazzo Foscarini ist der Name vierer Paläste in Venedig:
 Palazzo Foscarini (Castello),
 Palazzo Foscarini (Dorsoduro) (auch Palazzo Foscarini ai Carmini),
 Palazzo Foscarini (Santa Croce) (auch Palazzo Coccina Giunti Foscarini Giovannelli) und
 Ca’ Foscarini della Frescada (auch Ca’ Bottacin (Dorsoduro)).